Weerheijm ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Weerheijm (1909–1992), im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Untergrundgruppe Vrije Groepen Den Haag, geehrt in Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern
 Louis Weerheijm (1908–1994), im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Untergrundgruppe Vrije Groepen Den Haag, geehrt in Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern
 Marit Weerheijm (* 1992), niederländische Filmemacherin